Бірківська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Бірківська сільська рада — Вінницька область, Літинський район
 Бірківська сільська рада — Кіровоградська область, Олександрівський район
 Бірківська сільська рада — Львівська область, Яворівський район
 Бірківська сільська рада — Полтавська область, Великобагачанський район
 Бірківська сільська рада — Полтавська область, Зіньківський район
 Бірківська сільська рада — Харківська область, Зміївський район
 Бірківська сільська рада — Чернігівська область, Козелецький район
 Бірківська сільська рада — Чернігівська область, Менський район

Ліквідовані або реорганізовані сільські ради:
 Бірківська сільська рада — Волинська область, Любешівський район
 Бірківська сільська рада — Волинська область, Любомльський район
 Бірківська сільська рада —  СРСР,  УСРР, Роменська округа, Синівський район

Див. також 
 Бірківська селищна рада

Джерела 
 Сайт Верховної Ради України